Het ATP-toernooi van Chennai (officieel de Tata Open) van 2004 werd gespeeld van 5 januari tot en met 11 januari in het Indiase Chennai. Er werd gespeeld op een hardcourt ondergrond.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Chennai
ATP-toernooi van Pune